Пітер Руфаї (,  24 серпня 1963, Лагос, Нігерія) — нігерійський футболіст, що грав на позиції воротаря.
 Ахмаду Руфаї — халіф Сокото (держава) (1867—1873).